Primati – ordine di mammiferi
Primati – album dei Lo Stato Sociale del 2018
Bruna Primati – nuotatrice brasiliana
Primati – plurale di primate
Primati – plurale di primato, prestazione o condizione di entità non ancora superata, tipicamente su scala planetaria

Pagine correlate 

 Primato